
Obuchovo (; anche traslitterato come Obuhovo o Obukhovo) è un toponimo russo che può riferirsi a diverse località in Russia e Bielorussia.

In Russia
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Kirov, rajon Pižanskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Kurgan, rajon Pritobol'nyj
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Leningrado, rajon Volchovskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Mosca, rajon Naro-Fominskij
 Obuchovo: insediamento di tipo urbano nella oblast' di Mosca, rajon Noginskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Mosca, rajon Ramenskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Mosca, rajon Solnečnogorskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Mosca, rajon Šachovskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Mosca, rajon Šaturskij
 Obuchovo: insediamento nella oblast' di Orenburg, rajon Buzulukskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Smolensk, rajon Počinkovskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Smolensk, rajon Safonovskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Smolensk, rajon Vjazemskij
 Obuchovo: villaggio nella oblast' di Tver', rajon Žarkovskij
 Obuchovo: circondario municipale della città di San Pietroburgo

In Bielorussia
Obuchovo: villaggio nella voblast di Hrodna

Altro
 Obuchovo: stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate
 Obuchov
 Obuchovskij